Servant oder The Servant ist der Name:

 einer französischen Gemeinde im Département Puy-de-Dôme, siehe Servant (Puy-de-Dôme)
 einer Rebsorte, siehe Servant (Rebsorte)
 eines Films von Joseph Losey aus dem Jahre 1968, siehe The Servant (Film)
 einer Band, die sich nach dem Film benannt hat, siehe The Servant (Band)
 einer Fernsehserie, produziert von Apple für Apple TV+, siehe Servant (Fernsehserie)

Servant ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Servant (1945–2011), französischer Diplomat
 Patrice Servant (* 1968), französischer Rallyefahrer

Siehe auch:
 Servant Air
 Servante
 Zervant